Фар (светло на возилима);
 Фар (музичка група), рок бенд из Калифорније;
 Фар (планина), највиши од 13 врхова Илгашуза — Британска Колумбија, Канада;
 Фар (Тексас), град у Тексасу, САД;
 Масна ацил-КоА редуктаза (формира алкохол) (FAR), ензим;
 Фонд за јерменску добробит (), америчка хуманитарна организација;
 Револуционарне оружане снаге (Куба) (), кубанске оружане снаге;
 Краљевске оружане снаге (Мароко) (), мароканске оружане снаге;
 Руандске оружане снаге (), руандске оружане снаге;
 Побуњеничке оружане снаге (), гватемалска герила;
 Револуционарни анархистички фронт (), урбана чилеанска герила

Види још 
 Фар Вест (Јута), град у Јути, САД;
 , пети студијски албум Регине Спектор